Kullberg är ett svenskt efternamn som kan stavas på åtminstone två sätt.

I Sverige fanns följande antal personer den 31 december 2014 enligt statistik på SCB:s namnsök:
Kullberg: 1 439 personer
Cullberg: 143 personer

Företeelser
Cullbergbaletten
Cullbergstipendiet
Kullberg & Co

Personer
 Anders Carlsson af Kullberg (1771–1851), biskop, ledamot av Svenska Akademien, statsråd
 Anders Fredrik Kullberg (1832–1882), läkare
 August Kullberg (1852–1913), grosshandlare 
 Birgit Cullberg (1908–1999), dansös och koreograf
 Boo Kullberg (1889–1962), gymnast
 Carl Kullberg (präst) (1742–1808), svensk präst 
 Carl Anders Kullberg (1815–1897), ledamot av Svenska Akademien
 Charlotte Kullberg (1805–1877), sömmerska
 Daniel Sundén-Cullberg (1907–1982), seglare
 Erland Cullberg (1931–2012), konstnär
 Fredrik Kullberg (född 1965), journalist
 Harry Cullberg (1891–1984), skolman
 Herman Anders Kullberg (1772–1834), översättare
 Henrik Kullberg (1891–1953), finländsk jordbrukare och politiker
 Johan Cullberg (1934–2022), psykiater, psykoanalytiker och författare
 Johan Kullberg, musiker, låtskrivare
 John Cullberg (1895–1983), biskop
 Karl af Kullberg (1813–1857), författare 
 Marta Cullberg Weston (född 1942), psykolog, psykoterapeut och författare
 Nils Axel Kullberg (1824–1884), urkundsutgivare
 Olof Kullberg (1859–1936), militär
 Oscar Cullberg (1887–1973), präst
 Oskar Kullberg (1887–1956), apotekare
 Rolf Kullberg (1930–2007), finländsk bankman
 Staffan Cullberg (född 1937), konsthistoriker
 Stephan Kullberg (född 1959), fotbollsspelare
 Victor Kullberg (1824–1890), urmakare

Källor

Svenska efternamn